Linearità – relazione matematica di proporzionalità diretta tra due enti
 Linearità – nella scienza delle misurazioni caratteristica di uno strumento che rilevi relazione matematica lineare tra un segnale in uscita e uno in ingresso
 Linearità – caratteristica di un circuito elettronico la cui funzione di trasferimento sia una relazione matematica lineare
 Linearità – in fisica, chimica e biologia, caratteristica di sistemi in cui le causali sono caratterizzate da processi deterministici
Linearità (o linearità del significante) – nella linguistica di Saussure, caratteristica fondamentale del segno linguistico per cui nella catena fonica due significanti non possono ricorrere contemporaneamente